Nughedu Santa Vittoria — comuna italiana da Sardenha
 Santa Vittoria in Matenano — comuna italiana de Marcas
 Santa Vittoria d'Alba — comuna italiana do Piemonte

Ver também 
Vitória
Santa Vitória (desambiguação)

Desambiguações de topônimos